Struga Dobieszkowska – rezerwat przyrody na Młynówce, koło Dobieszkowa w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich
 Struga Dobieszkowska – często używana nazwa strumienia Młynówka w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich